Kaessmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Kaessmann (* 1968), deutscher Fußballtorwart
 Werner Kaessmann (* 1947), deutscher Hockeyspieler

Siehe auch:
 Kassmann
 Käßmann